Mendocino (plaats), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië
 Mendocino County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Mendocino (album), een muziekalbum uit 1969 van de Amerikaanse rockband Sir Douglas Quintet
 Mendocino (nummer), een single en titeltrack van bovenstaand album